Mährlen ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Mährlen (1803–1871), deutscher Ökonom und Historiker
 Wilhelm Mährlen (1870–1939), deutscher Weinbaufachmann, Direktor der Weinbauschule Weinsberg